RMND5B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 393 амінокислот, а молекулярна маса — 44 414.

Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки